Чемпионат РСФСР по футболу был разыгран с 15 по 21 августа 1928 года в Москве в рамках Всесоюзной спартакиады.

Это соревнование стало частью футбольного турнира спартакиады, и по факту являлось отборочным турниром, проводимым с целью определить лучшую команду РСФСР для участия в финале спартакиады.

В турнире первенствовали хозяева чемпионата, сборная Москвы.

Организация и проведение турнира 
Футбольный турнир спартакиады планировался как масштабное мероприятие с более, чем двадцатью участниками: наряду со сборными командами пяти союзных республик и командами, представляющими зарубежные страны, были приглашены сборные двенадцати регионов РСФСР, в каждом из которых проводился отборочный турнир (чемпионат республики или региона) в рамках специально организованного общеспортивного отбора на спартакиаду (так называемые «Праздники физкультуры»), по результатам которого и формировалась та или иная сборная команда. 

Участники спартакиады от РСФСР: 
 Москва
 Ленинград
 Район автономных республик и областей (РАРО) — сборная Казани, усиленная одним игроком из Казахской АССР
 Волжский район (Волга) — сборная городов Самары, Ульяновска, Сталинграда, Саратова, Астрахани
 Сибирь — сборная Иркутска, усиленная игроками из Омска и Новосибирска
 Центральный земледельческий район (ЦЗР) — сборная Брянска, усиленная игроками Смоленска
 Центральный промышленный район (ЦПР) — сборная Иваново, усиленная игроками Ярославля, Тулы, Нижнего Новгорода
 Уральский район (Урал) — Сборная Вятки, усиленная игроками Перми и Свердловска
 Крым — сборная Симферополя и Севастополя
 Северный Кавказ — сборная Таганрога, Ростова, Адыгеи, Сулина, Армавира
 Северный район (Север) — сборная Вологды и Архангельска
 Дальний Восток — сборная Владивостока и Хабаровска

Первоначально спланированный календарь не предусматривал каких-либо разграничений по географическим или государственным признакам и все команды (в сетке турнира их было 23, реально вышли на старт 21) должны были соревноваться в одном общем турнире по «олимпийской системе». 

Однако после первых трех дней спартакиады представители команд союзных республик выступили с заявлением о разделении в турнире соревнований между союзными республиками (и формально приравненными к ним зарубежными командами) и регионами РСФСР, как имеющими разный государственно-политический статус. Результаты уже начавшегося турнира были аннулированы и проведена новая жеребьевка, теперь уже разделявшая команды по указанному признаку на две непересекающиеся части турнирной сетки (в терминах того времени — два "календаря"). Один из "календарей", содержавший команды из РСФСР и интерпретируется как первенство РСФСР, победитель которого встречался  с победителем другого "календаря" в финале, где разыгрывалось звание чемпиона СССР (только для команд из СССР) и победителя спартакиады.

Ход турнира

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за III место

Финал

Утешительный турнир

Места 9 — 12

Места 5 — 8

Итоговое положение команд

Примечания

Литература

Ссылки 
 Газета «Физкультура и Спорт» 1928 №№ 32 — 35
 Материалы периодики 1928 года (в изложении): газеты «Правда», «Известия», «Рабочая Москва», «Голос текстилей»
 Видео финального матча
 footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Москве
Футбол в СССР в 1928 году
1928 год в Москве